Transmission Electron Microscope, zie Elektronenmicroscopie
Transversal Electro Magnetic Wave, zie Elektromagnetische straling